Leubsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Leubsdorf, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Leubsdorf, Rheinland-Pfalz, kommun, Rheinland-Pfalz,